Die PDC Development Tour 2022 war eine Turnierserie der Professional Darts Corporation für Spieler im Alter zwischen 16 und 23 Jahren.  

Nachdem im Vorjahr die Development Tour erstmals mit separaten Turnieren für Großbritannien und Europa zweigeteilt ausgetragen wurde, kehrte man wieder zu einer gemeinsamen Serie zurück. 

Die zwei besten Spieler der Order of Merit, ohne Tourcard, erhielten am Ende der Development Tour eine Tourcard für die PDC Pro Tour. Zudem qualifizierte sich der Erstplatzierte für die PDC World Darts Championship 2023 und den Grand Slam of Darts 2022. Den sechs besten Spielern ohne Tourcard wurde ein Startplatz bei der PDC Qualifying School 2024 finanziert. Des Weiteren erhielten sie, sofern sie dort keine Tourkarte gewinnen konnten, ein Startplatz bei der UK Open 2023.

Preisgelder 
Bei jedem Event wurden folgende Preisgelder ausgeschüttet:

Events

Order of Merit 
Die Top 32 der Development Tour Order of Merit:

Weblinks 
 Development Tour auf dartn.de

Einzelnachweise 

PDC Development Tour
Dartveranstaltung 2022